Винница — узловая пассажирская и грузовая железнодорожная станция 1 класса Жмеринской дирекции Юго-Западной железной дороги. Размещена в городе Винница Винницкой области.

Открытая в 1870 году в составе железной дороги Киев — Жмеринка — Бирзула.

В 2003 году вокзал станции Винница был реконструирован.

Линии и маршруты 

От станции отходят линии:

 на Казатин I (длина — 64 км)
 на Зятковцы (131 км)
 на Жмеринку (47 км).

Через Винницу проходит одна из электрифицированных магистральных путей Жмеринской дирекции Юго-Западной железной дороги в направлении из Жмеринки на Казатин.

От станции Винница ответвляется однопутный участок — бывшая узкоколейка, соединяющей город с Вороновицею, Немировом, Ситковцами, Гайсином, Зятковцами, Гайвороном, Уманью. Здесь ходит пригородный поезд Винница — Гайворон.

Инфраструктура станции 
На вокзале станции Винница работает вестибюль, зал ожидания (обычный и повышенного комфорта), платный и бесплатный туалеты, автоматические и стационарные камеры хранения, багажное отделение, а также сервис-центр и справочное бюро.

Действует два отдельных кассовых зала: в одном продают билеты на электрички, в другом — на пассажирские поезда.

На станции Винница функционирует подземный переход, система громкоговорящей объявления. Станция Винница имеет 3 пассажирские платформы: № 1 (путь № 3), № 2 (пути № 1 и № 2), № 3 (путь № 4). Центральный вестибюль вокзала оснащено цифровым табло.

Платформа № 1 с правой стороны вокзала оснащена турникетами. Через них необходимо пройти, чтобы попасть на пригородные электропоезда, что делает невозможным безбилетный проезд. Пригородный поезд Винница — Гайворон отправляется от платформы № 3. На входе в дизель-поезд дежурят посадочные бригады и проводники. Все пассажиры, в том числе и льготные категории, обязаны оформить свой проезд в виде билета.

Соседние станции 
 Сосенка (в сторону Казатина I)
 Тюшки (в сторону Жмеринки)
 Вороновицы (в сторону Зятковцов)

Соседние узловые станции 
 Калиновка I
 Жмеринка
 Зятковцы

Здание вокзала 
Первое упоминание о вокзале в Виннице датируется 1870 годом. Именно в это время через город прокладывали недавно построенную линию железной дороги Киев—Балта—Одесса.

Первая постройка была изготовлена из дерева и была похожа на церковь. Также был колокол, объявляющий прибытие и отправление поездов.

Благодаря железной дороге, через 40 лет город увеличилось втрое и стал первым по товарообороту в Подольской губернии. Новое здание вокзала возведено в конце XIX века в неоготическом архитектурном стиле. Особенностью сооружения стала крыша с так называемыми «щипцами».

Пригородное и местное сообщение 
Станция принимает поезда пригородного сообщения (направления: Жмеринка, Казатин, Гайворон, Гайсин, а также поезда повышенной комфортности по направлениям Хмельницкого (через Староконстантинов, Хмельник), Коростень (через Казатин, Бердичев, Житомир) и Киева). Пригородное сообщение, к сожалению, недостаточное из-за недофинансирования со стороны облгосадминистрации и других учреждений, и технически обнищавшее.

Прямыми поездами можно попасть до Жмеринки, Калиновки, Гнивани, Казатин, Немиров, Ситковцов, Гайсина, Джулинки, Гайворон, Киева (часть электропоездов до Казатина следует дальше на Киев после стоянки и смены номера), Вапнярки (часть электропоездов до Жмеринки следует далее на Вапнярку, меняя лишь номер рейса) и др.

Дальнее сообщение 

Станция Винница ежедневно принимает:

 ночные поезда дальнего следования до Львова, Ивано-Франковска, Коломыи, Рахова, Ужгорода, Черновцов, Киева, Харькова, Минска, Днепра, Запорожья, Николаева, Ковеля, Одессы, Кишинёва и др).
 скоростные поезда (до Киева, Одессы, Хмельницкого, Тернополя, Каменца-Подольского)
 ночной экспресс Киев — Одесса.
 беспересадочные вагоны из Киева до Будапешта (Венгрия), Братиславы (Словакия), Праги (Чехия), Бухареста (Румыния).

Ссылка 
 Информация о станции на сайте railwayz.info
 Вокзал станции Винница, Официальный веб-сайт Укрзализныци

Источники 
 Алина Чемериченко. Винницкий: уже четвёртый. // The Express Магистраль (Магистраль-экспресс). — № 17 (декабрь 2017 г.). — с. 3.

Примечания 

Железнодорожные вокзалы Украины
Железнодорожные станции и платформы Винницкой области
Станции Юго-Западной железной дороги
Транспорт Винницы